Чаброво — название населённых пунктов в России:
 
 Чаброво — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Чаброво — деревня в Большесельском районе Ярославской области.